la Léfini, rivière de la République du Congo, affluent du fleuve Congo
 Léfini, localité sur la rivière Léfini dans la région des Plateaux en République du Congo
 la réserve de la Léfini, est une réserve naturelle de faune en République du Congo

Homonymie